Niemcy:
 Immerath – dzielnica Erkelenz
 Immerath – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel